Topelius ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Topelius (1855–1929), finnische Malerin
 Guy Topelius (1887–1941), finnischer Schriftsteller
 Zacharias Topelius (1818–1898), finnischer Schriftsteller, Dichter, Journalist und Historiker